Mortelette est un patronyme porté par plusieurs personnalités françaises :
Dorian Mortelette, rameur né en 1983.
François Mortelette, homme politique né en 1926.